Соколо́во — село в Зональном районе Алтайского края. Административный центр Соколовского сельсовета. С 1962 года по 1991 год — посёлок городского типа.

География 
Село расположено в 40 км к западу от Бийска по обоим берегам реки Уткуль (Иткуль). На западе примыкает к бору. Характер рельефа равнинный. Основной состав земель — пахотный фонд с преобладанием культурных посевов, пересеченных защитными полосами. Луговая степь представлена разнотравьем: таволга обыкновенная, синеголовник плосколистый, кровохлёбка, зверобой продырявленный, люцерн и другими травами. На небольших лесных массивах, расположенных на северных склонах логов и увалов растёт, в основном, береза и осина. Территория Соколовского участкового лесничества входит в Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Соколовский заказник». Леса Соколовского лесничества относятся к Западно-Сибирскому подтаёжно-лесостепному району лесостепной зоны.

 Климат
Резко континентальный. Среднее количество осадков —400-500 мм, выпадает, в основном, зимой. Высота снежного покрова 20 — 60 см, может доходить до 100 см. Первые заморозки в ноябре, последние — в апреле; средняя продолжительность безморозного периода 90 дней. Отопительный сезон продолжается в среднем 220—240 дней, средняя температура −8,3°С.

 Транспорт
В селе расположена конечная станция на железнодорожной ветке от села Зональное (18 км к северо-востоку, на линии Барнаул — Бийск). Через село проходит дорога краевого значения Бийск — Акутиха — Солдатово.

Население

История 
Село Соколово (п. Соколовский, д. Соколова, д. Верхнее-Соколова) было основано в 1734 (1748) году за счёт переселения крестьян внутри Алтайского горного округа, затем население пополнялось в периоды притока переселенцев из центральных районов России — Воронежской, Рязанской и других. В 1867 году купец Г. Т. Бадьин получил разрешение на строительство винокуренного завода в селе, который строился совместно с бывшим горным чиновником Платоновым. Открыт в 1868 году. В 1917 году в деревне проживали 953 мужчины и 970 женщин.

В 1939 году в деревне проживало 4311 человек.

В районе было 5 сельскохозяйственных кредитных товариществ, в том числе, в селе Соколово, в которых пайщикам выдавали ссуды. Товарищество занималось заготовкой сырья, доставкой населению сельхозорудий, хлебопродуктов. В селе работал кожевенный завод. В годы войны, в 1943 году, был организован и некоторое время работал детский дом. В 1961 году в селе был проведён водопровод.

Возле села Соколово были обнаружены случайные археологические находки: бронзовый нож (до 1898 г.) и топор (в 1918 г.), а также кельт (18 — 16 вв. до н.э). Последняя находка хранится в Бийском краеведческом музее (инв. № 71).

В селе есть памятники:
 архитектуры — дом-лавка купца Глебова, дом купца Глебова;
 комплексы винокуренного завода, включающие жилой дом и основной цех;
 обелиск и мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Инфраструктура 
 «Иткульский спиртзавод» — один из старейших заводов Алтая, основан бийским купцом Бадьиным и бывшим горным чиновником Платоновым в 1868 году. Продукция завода экспортируется в 15 стран мира. В 2001 году водка «Алтай» получила бронзовую медаль на международной выставке в Лондоне. На предприятии организован музей, посвящённый истории самого старого спиртзавода в Западной Сибири. Проводятся экскурсии для желающих познакомиться с экспозициями по истории русского предпринимательства XIX—XXI веков, отражающей важные моменты жизни предприятия.
 МУП ТВС «Соколовское» (лесозаготовка и переаботка древесины)
 ООО «Агросбыт»
 СПК-колхоз «Соколовский»
 ООО «Соколово лес»
 ООО «Рем-пром-комплект»
 МУП ЖКХ Соколово
 Алтайвитамины
 Магазины: продуктовые, хозяйственные, одежды и игрушек и другие.
 Парикмахерская
 Швейная мастерская
 Соколовская средняя общеобразовательная школа, 3 детских сада
 МБУК «Соколовский КДЦ», филиал «Соколовская киноустановка», сельская библиотека	
 Ателье
 ПАО Сбербанк и банкомат
 Почтовое отделение
 Храм Богоявления Господня (2007).

Примечания 

Населённые пункты Зонального района
Бывшие посёлки городского типа Алтайского края